Shephard peut faire référence à :
 Adrian Shephard, personnage de la série de jeux vidéo Half-Life ;
 Art Shephard, personnage du feuilleton télévisé Desperate Housewives ;
 Gillian Shephard (née en 1940), femme politique anglaise ;
 Jack Shephard, personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus ;
 Quinn Shephard, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine.

Patronyme anglais

en:Shepherd (surname)#Shephard